Verreth ist der Familienname folgender Personen:

 Manu Verreth (* 1940), belgischer Schauspieler
 René Verreth (* 1940), belgischer Schauspieler